Баранка может означать:

 Баранка — хлебобулочное изделие в виде небольшого кольца из заварного теста.
 Баранка — разговорное название рулевого колеса.
 Баранка — река в Татарстане.
 Баранка, Иван (род. 1985) — словацкий хоккеист.